DIN 7967 er en DIN-standard for en palmøtrik.

Kilde  
http://bolte.dk/din-7967-pal-moetrikker/ 
DIN-standarder